La Casa Nova de la Vall (Castellterçol), masia al municipi de Castellterçol, a la comarca del Vallès Oriental
 La Casa Nova de la Vall (Muntanyola), masia al municipi de Muntanyola, a la comarca d'Osona